Der Dreiband Grand Prix 1987/2 war das 2. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 21. bis zum 25. Januar 1987 in Landau in der Pfalz statt.

Das CEB-Turnier wurde als "EUROPA-GRAND-PRIX-DREIBAND" ausgetragen.

Geschichte 
Mit einer großen Überraschung endete der Dreiband Grand Prix in Landau. In einem deutschen Finale siegte der Krefelder Hans-Jürgen Kühl gegen den Berliner Dieter Müller mit 3:1 Sätzen. Im Halbfinale besiegten die Deutschen die favorisierten Belger Raymond Ceulemans und Ludo Dielis.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vorrunde mit vier Gruppen à vier Spieler. Die beiden Gruppenbesten erreichten das Viertelfinale. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt. Es wurden in den offiziellen Endergebnissen nur die erzielten Punkte, aber leider keine Aufnahmen gelistet.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gruppenphase

KO-Phase 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1987/2
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Landau in der Pfalz